Malskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Malskär, Sastmola (), Satakunta,  (37 ha)
 Malskär (Lemland, Åland),

Se även
Malskäret
Marskär